Závody v silniční cyklistice na I. Evropských hrách proběhly 20. června a 21. června 2015 v Baku a závody v  časovce proběhly v přilehlé části Baku, zvané Bilgəh, u Kaspického moře 18. června 2015.

Výsledky silničního závodu

Muži

Ženy

Výsledky časovky

Muži

Ženy

Legenda 
p – pořadí, sč – startovní číslo, o – odstup, dnf – nedojel/a, dq – diskvalifikace, dns – nestaroval/a

Externí odkazy 
 Oficiální stránky

Sporty na Evropských hrách 2015
Silniční cyklistika
Cyklistika v roce 2015
Cyklistika v Ázerbájdžánu